Diritto d'amare (Le droit d'aimer) – film del 1972 diretto da Eric Le Hung
Diritto d'amare (The Good Mother) – film del 1988 diretto da Leonard Nimoy